TVM est un sigle pouvant désigner :
 les tramways pour voyageurs et marchandises, institués par la loi de 1880 sur les chemins de fer secondaires ;
 la transmission voie-machine, équipant les lignes à grande vitesse en France ;
 le Trans-Val-de-Marne, une ligne de bus à haut niveau de service du Val-de-Marne ;
 Télévision marocaine, la chaîne nationale marocaine de télévision ;
 TVM, la station de télévision nationale de Malte ;
 TVM - Télévision Malagasy, la chaîne nationale de Madagascar ;
 le Tramway de Versailles à Maule, une ancienne ligne de tramway en France ;
 TVM, une ancienne équipe cycliste ;
 un Traumatisme Vertébro-Médullaire, qui, en médecine, est une atteinte du rachis (ou colonne vertébrale);
 TVM, une suite logicielle Open Source (licence Apache 2) maintenue par l'Apache Software Foundation (ASF)